Het wereldkampioenschap superbike van Nürburg 2009 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 6 september 2009 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Superbike

Race 1
De race werd stilgelegd in de eerste ronde vanwege een ongeluk in de tweede bocht en werd later herstart over de oorspronkelijke lengte van 20 ronden. John Hopkins en Makoto Tamada konden niet deelnemen aan het vervolg van de race.

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Nürburg